Planjsko je lahko:
 Planjsko (Slovenija)
 Planjsko, Črna gora